Baranya – regione storica tra Croazia e Ungheria
 Comitato di Baranya – contea storica d'Ungheria, nel Regno di Croazia e Slavonia
 Contea di Baranya – contea attuale dell'Ungheria

Pagine correlate 
 Baranja